Killer Be Killed е дебютен студиен музикален албум на едноименната хевиметъл супергрупа, който е издаден на 9 май 2014 г. от Nuclear Blast.

Състав

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 2014 година
Дебютни албуми